Хайме Бусто Фернандес де Ларриноа (; род. 4 декабря 1997, Горлис, Испания) — испанский мототриалист, вице-чемпион мира по мототриалу 2022 года, шестикратный победитель «Триала Наций» в составе команды Испании, чемпион Испании 2021 года.

Спортивная карьера 

Хайме Бусто родился в семье, где и отец, и дед регуляоно следили за триальными соревнованиями; на мотоцикл Бусто впервые сел в возрасте трёх лет (сперва на Yamaha PW, а затем на Gas Gas Boy 50). В возрасте 6 лет Бусто дебютировал на детском чемпионате Каталонии по мототриалу, а в 2005-м году выиграл это соревнование. В течение следующий нескольких лет Бусто выиграл все возможные чемпионаты Испании и Каталонии в младших возрастных категориях, а в 2011 году, в возрасте 13 лет, дебютировал в молодежном чемпионате Европы (Youth 125), годом позже завоевав в нём титул.

С 15 лет Бусто живёт в Барселоне. В 2014 году он выиграл чемпионат мира среди юниоров, выиграв 7 из 13 заездов. В феврале 2015 года Бусто подписал контракт с заводской командой Montesa наряду с топовыми пилотами — Тони Боу и Такахисой Фудзинами. В своём первом Чемпионате мира он занял 6-е место. В 2017 году он впервые становится призёром Чемпионата мира, заняв третье место в общем зачёте.

В 2018 году Бусто одерживает свои первые победы: одну в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе и одну в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях. В 2022 году достигает своего высшего на данный момент успеха, став вице-чемпионом мира.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Результаты выступлений в Молодёжном чемпионате мира по мототриалу

Примечания 

 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Италии
 Мототриалисты